Анатолий Иванович Мелихов — советский военный деятель, дважды временно исполнял должность начальника КВОКУ, полковник.

Биография 
Командовал учебным батальоном, затем заместитель и временно исполняющий должность начальника Киевского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища имени М. В. Фрунзе с 19 июля 1980 до 7 апреля 1981 и с 20 сентября 1982 до 28 декабря 1982.

Звания 
 подполковник;
 полковник.

Награды 
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени;
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 ещё медали.

Литература 
 Волошенюк В. В. Взвод, курсантский. Под редакцией и при участии Аблазова В. И. Издательский дом «КИЙ», 2018.

Примечания

Ссылки 
 Фотография
 «Киевская разведшкола», которую «заканчивал» Шварценеггер: история училища, не нужного независимой Украине

Начальники Киевского высшего общевойскового командного училища